Михаи́л Куприя́нов:
 Куприянов, Михаил Васильевич (1903—1991) — советский художник, участник творческого коллектива Кукрыниксы.
 Куприянов, Михаил Владимирович (род. 1973) — российский футболист; тренер.